Ломницький — прізвище.

 Антоній Ломницький (1881—1941) — польський математик, один із засновників Львівської математичної школи.
 Єремія Іван Ломницький (1860—1916) — український церковний діяч, вихователь, місіонер, ієромонах-василіянин.
 Мар'ян Ломницький (1845—1915) — польський науковець-натураліст на Галичині.
 Ярослав Ломницький (1873—1931) — польський ентомолог, палеонтолог і геолог. Син Мар'яна Ломницького.

Інше 
 Ломницький Штит — вершина в Високих Татрах (Західні Карпати), на території Словаччини.
 3168 Ломницький Штит — астероїд головного поясу.
 Ломницький Став, Ломницький Ставок (слово Skalnaté pleso, раніше Lomnické pleso, німець Steinbachsee, угорська Kőpataki-tó) — льодовикове озеро (словацька pleso) в Словацьких Високих Татрах, розташоване в Ломницькій долині, під південними схилами Ломниці .